Talorsuit bezeichnet:
 Talorsuit (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Talorsuit (Berg, Nuuk, nordöstlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Talorsuit (Berg, Nuuk, südwestlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland